Архиепархия Тира — название архиепархий различных христианских церквей, центр которых располагается в городе Тир, Ливан.

 Архиепархия Тира (маронитская) — архиепархия Маронитской католической церкви;
 Архиепархия Тира (мелькитская) — архиепархия Мелькитской католической церкви;
 Архиепархия Тира (титулярная) — титулярная архиепархия Римско-католической церкви.